geografia: scienza che studia, interpreta, descrive e rappresenta la Terra nei suoi aspetti fisici e antropici;
 Geografia: opera letteraria di Strabone;
 Geografia: opera letteraria di Tolomeo.